Аргутинский-Долгорукий(ов) — армянская фамилия. Известные носители:

 
 Аргутинский-Долгоруков, Георгий Давыдович — князь, герой ПМВ
 Аргутинский-Долгоруков, Давид Луарсабович (1843—1909) — князь, генерал-лейтенант (1903).
 Аргутинский-Долгоруков, Иван — Георгиевский кавалер; капитан; № 8299; 26 ноября 1849.
 Аргутинский-Долгорукий, Иосиф (1743—1801) — католикос всех армян.
 Аргутинский-Долгорукий, Моисей Захарович (1797—1855) — князь, генерал-адъютант.